Klasse H steht für:

 Klasse H, österreichische Führerscheinklasse, siehe Führerschein und Lenkberechtigung (Österreich) #Führerscheinklassen
 Klasse H, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse H – Natürliche Moore
 Klasse H (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/H #Künstler-Gruppen
 SAR-Klasse H, Lokomotivenbaureihe der South African Railways, siehe NGR Reid ten-wheeler
 U-Boot-Klasse H, britische U-Boot-Klasse
 Klasse-H-Verstärker, siehe Endstufe #H-Verstärker

Siehe auch:
 H-Klasse